Grenzschutz – w języku niemieckim oznacza straż graniczną:

 Grenzschutz Ost – paramilitarna formacja ochotnicza 
 Grenztruppen der DDR
 Bundesgrenzschutz, od 1 lipca 2005 Bundespolizei
 Bayerische Grenzpolizei do 1998

de:Grenzschutz